Maksims Semjonovs, född 24 mars 2000, är en svensk professionell ishockeyspelare (forward) som spelar för AIK Ishockey i Hockeyallsvenskan. Hans moderklubb är IFK Arboga IK.

Maksims har lettiskt påbrå och är son till den före detta ishockeyspelaren Aleksandrs Semjonovs.

Källor 

Män
Födda 2000
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Lindlövens IF
Spelare i Örebro HK
Spelare i IFK Arboga
Svenska idrottare under 2000-talet